Miejscowości w USA:
 Logansport – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Cass
 Logansport – miejscowość w stanie Luizjana, w parafii De Soto
Gminy w USA:
 Logansport (ang. Logansport Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Logan